

Cinema e televisione 
 Chocolate – film tamil del 2001
 Chocolate – film malayalam del 2007
 Chocolate – film Thai del 2008
 Chocolate: Deep Dark Secrets – film hindi del 2005
 Chocolate (Masters of Horror) – episodio di Masters of Horror
 Chocolate – drama coreano del 2019

Geografia 
 Chocolate Hills – formazione geologica situata nella provincia di Bohol, nelle Filippine
 Chocolate Mountains – catena montuosa situata in California, Stati Uniti
 Chocolate Mountains – catena montuosa situata in Arizona, Stati Uniti

Musica 
 Chocolate – gruppo musicale uruguayano
 Chocolate – brano di Kylie Minogue
 Chocolate – brano degli Snow Patrol
 Chocolate – brano dei The Time
 Chocolate – brano di The 1975
 Chocolate – brano delle Serebro
 Chocolate – EP di Chanmina del 2017

Pagine correlate 
 Chocolat